Хантингдон има више значења:
 Округ Хантингдон (Пенсилванија), округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Хантингдон (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Хантингдон (Тенеси), град у америчкој савезној држави Тенеси
 Хантингдон (Квебек)